Сър Филип Антъни Хопкинс () е уелски актьор.

Биография 
Роден е в град Порт Толбът, графство Нийт Порт Толбът, Уелс, през 1937 г. През 1954 Антъни Хопкинс се запалва по актьорството, когато на 17-годишна възраст случайно попада в аматьорска театрална постановка в родния си град. Чрез уменията си по пиано кандидатства за стипендия в Уелския колеж по музика и драма в Кардиф, където учи от 1955 г. до 1957 г. През 1961 г. е приет в Кралската академия по романтично изкуство в Лондон и получава стипендия, а през 1965 г. е приет в Националния театър, чийто директор тогава е сър Лорънс Оливие. Дебюта си на Бродуей прави с постановката на Националния театър „Еквус“ от Питър Шафър през 1974 г. За ролята си на медиен магнат във филма на Дейвид Хеър „Правда“ получава наградата за най-добър актьор на Британската театрална асоциация и наградата на „Обзървър“ за изключително постижение на раздаването на наградите „Лорънс Оливие“ през 1985 г. Първият филм на Хопкинс е „Лъвът през зимата“ с участието на Катрин Хепбърн.

Награди

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Уелски актьори и актриси
Британски режисьори
Британски композитори
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Носители на награда BAFTA
Носители на награда „Сатурн“